Banquette peut faire référence à plusieurs choses.

 banquette, un élément en fortification.
 banquette, un meuble.
 banquette, un élément d'architecture.
 banquette, une accumulation de feuilles mortes de plantes marines sur les plages.